Living Loaded é um curta-metragem americano de 2012, do gênero comédia, escrito por Rob McElhenney.

Sinopse 
Em uma festa agitada um homem é forçado a mudar de plano de carreira, quando ele se torna um apresentador de rádio.

Elenco
 Donald Sutherland - Grant
 Mike Vogel - Dan
 Rob McElhenney -
 Sugar Lyn Beard - Maureen
 Anna Maria Horsford - Bernie
 Tara Beaulieu - Namorada de Dan
 Anthony Martins - Trabalhador Mexicano
 Michael Marc Friedman - Bobby

Links externos
 Living Loaded no Internet Movie Database.

Filmes dos Estados Unidos de 2012
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de comédia da década de 2010